Jüdische Rundschau bezeichnet folgende Zeitungen:

 Jüdische Rundschau, von 1902 bis 1936 in Berlin erschienene Wochenzeitung
 Jüdische Rundschau (Riga), von 1929 bis 1931 in Riga erschienene Zeitschrift
 Jüdische Welt-Rundschau, von ehemaligen Redakteuren der Jüdischen Rundschau gegründete Wochenzeitung (1939–1940)
 Jüdische Rundschau Maccabi, seit 1947 Name einer Schweizer Wochenzeitung, seit 2001 tachles
 Jüdische Rundschau (Monatszeitung), seit 2014 in Berlin erscheinende Monatszeitung
Siehe auch:
 Jüdische Zeitung